Виктор Андреевич Лазарев (1 мая 1918 — 17 февраля 2007) — советский и российский актёр кино.

Биография 
Родился 1 мая 1918 года в Москве, в большой рабочей семье. Отец — паровозный машинист на Савёловской железной дороге, мать — домохозяйка.

В кино начал сниматься ещё школьником. Из актёрского кружка Дома пионеров попал на съёмочную площадку. Снялся в знаменитом фильме «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка в роли беспризорника.

Руководил школьным драмкружком. Учился в театральной студии 2-го филиала Малого театра, с 1934 года выступал на его сцене. Среди сыгранного — Бобчинский в «Ревизоре» Н. В. Гоголя и слепой музыкант в инсценировке пушкинского «Моцарта и Сальери».

По окончании учёбы, работал на киностудии «Мосфильм», актёром и ассистентом режиссёра. В годы Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт. После демобилизации продолжил работу на киностудии. Снимался во многих фильмах, в основном в эпизодических ролях, до конца жизни. По подсчётам самого актёра, к 2006 году успел поучаствовать в создании 87 картин.

Почётный гражданин Волгограда. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими.

Скончался 17 февраля 2007 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронен на Пятницком кладбище.

Фильмография 

  — Путёвка в жизнь — беспризорник
  — Суворов — эпизод
  — Первая конная — эпизод
  — Парень из тайги
  — Мечта — эпизод
  — Машенька
  — Жестокость — арестованный бандит (эпизод)
  — Чудотворная — набожный старичок (эпизод)
  — Испытательный срок — эпизод
  — Женитьба Бальзаминова — эпизод
  — Гранатовый браслет — прислуга в кабачке
  — Иду на грозу — эпизод
  — Путь в «Сатурн» — эпизод
  — Был месяц май
  — Смертный враг — эпизод
  — Седьмое небо — эпизод
  — Зеница ока — Алексей Иванович
  — Судьба
  — Повесть об абхазском парне — старик
  — Мой ласковый и нежный зверь — эпизод
  — Живите в радости — дед
  — Москва слезам не верит — старик в лифте (эпизод)
  — Забудьте слово «смерть» — эпизод
  — Взрослый сын — эпизод
  — Юность Петра — старый стрелец (эпизод)
  — Ожидание — Власенко
  — В начале славных дел — эпизод
  — Крепыш — эпизод
  — Профессия — следователь — покупатель журнала «Здоровье» в киоске (эпизод)
  — Василий Буслаев — Демидыч
  — Человек на полустанке — рыбак
  — Змеелов — принципиальный покупатель, требующий показать накладную (эпизод)
  — Багратион
  — Певучая Россия — слепой странник (эпизод)
  — Мама, родная, любимая…
  — Конец операции «Резидент» — эпизод
  — Лестница — гость с тростью
  — Закон — эпизод
  — Похороны Сталина — эпизод
  — Захочу — полюблю — нищий
  — Аферисты — пенсионер
  — Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
  — Исчадье ада
  — Иван Фёдоров
  — Прорва
 — — Горячев и другие — ветеран
  — Несравненная
  — Господа артисты
  — Любить по-русски — отдыхающий
  — Бульварный роман — священник
  — Любить по-русски-2 — ветеран
  — На заре туманной юности — Михеич
  — Начало пути
  — На реке Девице
  — Неверность — Тимофей Александрович Гудим-Левкович
  — Просто повезло — отец
  — Святое дело — дед-провидец

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на Пятницком кладбище